Gillingham este numele mai multor localități:
 Gillingham, Dorset un oraș din comitatul Dorset din Anglia
 Gillingham un oraș din comitatul Kent din Anglia
 Gillingham, Norfolk un sat din comitatul Norfolk din Anglia
 Gillingham, WI (Richland County) din Statele Unite

Gillingham este numele mai multor persoane:

 Andrew Gillingham, actor
 David Gillingham, compozitor
 Nick Gillingham, sportiv